2-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин прошёл 19 октября 1957 года в Париже (Франция). В нём приняли участие 38 гимнастов из 21 страны. Турнир носил название Кубок Европы, разыгрывались звания обладателей Кубка Европы в индивидуальном многоборье и в отдельных упражнениях. В 1969 году Международная федерация гимнастики присвоила этим соревнованиям статус второго чемпионата Европы среди мужчин.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Полные результаты в индивидуальном многоборье
 Полные результаты в отдельных упражнениях
 Спортивный ежегодник 1951—1959 гг.: соревнования, победители, результаты (составитель Г. Михайлова). — , «ФиС», 1961.

1957
Чемпионаты Европы в 1957 году
Международные спортивные соревнования в Париже
Спорт во Франции в 1957 году
Октябрь 1957 года
События 19 октября